Боґуш - прізвище низки європейських родів, зокрема з України, Польщі, Словаччини тощо.

Не плутати написання Боґуш (Bogusz) з Богуш (Bohusz).

Прізвище походить від слова, утвореного від старослов'янського Bog-, наприклад Bogumił, Bogusław. В давнину ім'я Боґуш також приймали новохрещені люди, наприклад навернені з юдаїзму.

 Боґуш - український і польський шляхетський герб.
 Боґуша - село на Лемківщині, історичних етнічних українських землях.
 Боґуше - село у гміні Вишкі, Більського повіту Підляського воєводства.

Див. також 
 Богуш